Ayda Field, nome artístico de Ayda Sabahat Evecan (Los Angeles, 17 de maio de 1979), é uma atriz estadunidense de origem turca. Ayda é a esposa do cantor britânico Robbie Williams.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Field, Ayda